Петро́ Микола́йович Щерби́на ( , с. Сушки, Коростенський район, Житомирська область) — український політтехнолог, медіа-консультант, журналіст, літератор.

Біографія 
Народився 11 липня 1983 року в селі Сушки Коростенського району Житомирської області. У 2000 році закінчив Сушківську загальноосвітню школу. У 2000 році вступив до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2001—2002 роках обіймав посаду заступника голови Студентського парламенту Київського національного університету імені Тараса Шевченка з інформаційної роботи.

У 2000 році розпочав медійну кар'єру — з посади позаштатного кореспондента відділу політики інформагентства УНІАН.

2002 — аналітичний центр «Інститут реформ», керівник прес-служби.

2003—2004 — газета «Понедельникъ», кореспондент відділу політики.

2004 — прес-секретар кандидата на пост президента України.

2005 — директор ТОВ «Центр ефективної реклами».

2005—2006 — головний редактор газети «Голосіївська газета» — офіційного видання Голосіївської райради Києва.

2007—2010 — обіймав керівні посади в київських муніципальних ЗМІ: працював редактором відділу «Органи влади і політика», першим заступником головного редактора газети Київської міської ради «Хрещатик», в. о. головного редактора газети Київської міської ради «Українська столиця», автором і ведучим програми «Молода Література» на Радіо Київ 98 FM. Координував зовнішні комунікації у Київському медіа-холдингу.

2008 — керівник Інформаційного центру виборчого штабу Леоніда Черновецького та Блоку Леоніда Черновецького. Медіаконсультант Сандея Аделаджі.

2020 — під час місцевих виборів намагався вплинути на підрахунок голосів на Ірпінській ТВК. У переписці, яку відзняли журналісти видно, що Щербина надавав вказівки тягнути час і дочекатися заміни членів виборчої комісії. Цього ж року місцеві ЗМІ провели розслідування і дослідили, як Щербина в центрі Ірпеня почав будувати двоповерхову споруду попри спротив мешканців, для яких це була прибудинкова територія.

Брав участь у 12 виборчих кампаніях всеукраїнського та місцевого рівнів як політконсультант і керівник виборчого штабу; консультував членів уряду та голів обласних адміністрацій. Як піарник співпрацював з українським гуртом «Друга Ріка» та його солістом Валерієм Харчишиним. У 2014 році очолював виборчий штаб лідера політичної партії «Нові Обличчя» Володимира Карплюка, якого було обрано міським головою Ірпеня Київської області.

Автор понад 300 публікацій у засобах масової інформації, збірки віршів «26» та книги «Битва за Ірпінь». Член Української ліги зі зв'язків з громадськістю та Національної спілки журналістів України.

З перших днів війни, у лютому 2023 року Петро Щербина як волонтер очолив напрямок гуманітарного забезпечення міста Ірпінь і координував взаємодію з медіа Європи та США, які готували свої репортажі з поля бою в Ірпені. Після деокупації Петро Щербина разом з Олександром Маркушиним та головою Інвестиційної ради Ірпеня Володимиром Карплюком займався і продовжує займатися залученням міжнародних ресурсів для відновлення Ірпеня.

Вільно володіє українською, російською та німецькою мовами.

Відзнаки 
 2012 рік — Подяка Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю (за високий професіоналізм та об'єктивну позицію)
 2013 рік — Подяка Коростенської районної адміністрації та Коростенської районної ради Житомирської області (за популяризацію пам'яток культури та історії Древлянського краю).
 2015 рік — Грамота Коростенської районної адміністрації та Коростенської районної ради Житомирської області (за особистий внесок у розвиток Коростенського району).
 2022 рік — Подяка Ірпінського міського голови за самовіддану волонтерську діяльність та благодійну допомогу громаді Ірпеня.

Цікаві факти 
Один із наймолодших головних редакторів комунального друкованого засобу масової інформації за історію незалежної України — у квітні 2006 року у віці 23 років Щербина став головним редактором офіційного видання Голосіївської районної ради міста Київ «Голосіївська газета», а вже 15 червня 2007 р. розпорядженням Київського міського голови призначений на посаду в. о. головного редактора газети Київської міської ради «Українська столиця».

Творчість 

 26 (збірка поезій) (2010)
 Битва за Ірпінь (2022) — отримала багато позитивних відгуків. Зокрема, заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко заявив: "Я дуже радий, що видавництво подало цей безцінний проєкт і він був реалізований. А в майбутні роки, можливо, і століття, він залишатиметься цінною знахідкою, цінною інформацією для всіх майбутніх поколінь про те, що відбувалося з нами на нашій землі. На думку політолога Віктора Андрусіва, це «чудова ілюстрована книга, яка хронологічно описує, як місцева ТРО за підтримки ГУР та ЗСУ відбивала навалу окупантів. Це важлива історія, яка має надихати нас сьогодні, коли приходять сумні новини з фронту».

Також в антологіях:
 100 молодих поетів Україні: Антологія. — К.: Автограф (2006)
 Антологія українського самвидаву. 2000—2004. До: «Буква і цифра» (2005).
Виступав як упорядник:
 «Історія села Сушки», Хотян Володимир Степанович (2015)
 «Фотоісторія села Сушки», Щербина Микола Адамович (2015)
Ініціатор видання:
 «Римований Ірпінь», антологія віршів про місто Ірпінь Київської області (2018)

Родина 

Батько — Микола Адамович (†1999), автор книги «Фотоісторія села Сушки»; мати — Надія Петрівна — (†17 листопада 2012); дружина — Олена, син — Олексій (2011 р. н.).

Примітки 

Українські політологи
Українські політтехнологи
Українські письменники
Українські поети
Українські журналісти
Українські громадські діячі